Hauthal ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann G. Hauthal (1935–2016), deutscher Chemiker und Autor
 Horst Hauthal (1913–2002), deutscher Botschafter
 Rudolph Hauthal (1854–1928), deutscher Geologe
 Uta Hauthal (* 1966), deutsche Musikerin, Lyrikerin und Schriftstellerin